Scheften ist der Ortsname von

 Scheften (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Scheften (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Schäften